Старый Крупец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старый Крупец — упразднённая деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Старый Крупец — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Крупец
 Новый Крупец